

Cinema 
 Attentato al Trans American Express (Runaway!) – film del 1973 diretto da David Lowell Rich
 Runaway – film del 1984 diretto da Michael Crichton
 Runaway – film del 1992 diretto da Claus Strigel
 Runaway – cortometraggio musicale del 2010

Chimica 
 Runaway – scostamento incontrollato dalle condizioni di equilibrio di un sistema reagente

Fumetto 
 Runaway – personaggio dell'Amalgam Comics

Letteratura 
 Fuga (Runaway) – romanzo di Lucy Irvine del 1987
 Ho vissuto in un mondo di plastica con fiocchi color cocco (Runaway) – libro autobiografico di Evelyn Lau del 1989
 In fuga (Runaway) – raccolta di racconti di Alice Munro del 2004

Musica 
 Runaway – singolo di Del Shannon del 1961
 Runaway – singolo dei The Twins del 1980
 Runaway – album di Bill Champlin del 1981
 Runaway – singolo di Bon Jovi del 1983, dall'album Bon Jovi
 Runaway – album di Carola Häggkvist del 1986
 Runaway – singolo dei Deee-Lite del 1992
 Runaway – singolo dei The Corrs del 1996, dall'album Forgiven, Not Forgotten
 Runaway – singolo di Janet Jackson del 1995, dall'album Design of a Decade 1986/1996
 Runaway – singolo dei Nuyorican Soul del 1996
 Runaway – EP di Jim Carroll del 2000
 Runaway – canzone di Sahlene rappresentante l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2002
 Runaway – singolo dei Groove Coverage del 2004, dall'album 7 Years and 50 Days
 Runaway – singolo degli iiO del 2004, dall'album Poetica
 Runaway – singolo di Jamiroquai del 2006, dall'album High Times: Singles 1992-2006
 Runaway – singolo dei Ladytron del 2008, dall'album Velocifero
 Runaway – singolo di Devlin del 2010, dall'album Bud, Sweat and Bears
 Runaway – album dei The Magic Numbers del 2010
 Runaway – singolo di Kanye West del 2010, dall'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy
 Runaway (U & I) – singolo dei Galantis del 2014
 Runaway – album degli Urban Strangers del 2015
 Runaway – singolo di Aurora del 2015
 Runaway – album di Shantel del 2018
 Runaway – album di Passenger del 2018
 Runaway – singolo di Lil Peep del 2018
 Runaway – singolo dei Sophie and the Giants del 2019

Psicologia 
 Runaway – fuga nell'inconscio dopo la rivelazione di un evento traumatico

Televisione 
 Runaway - In fuga (Runaway) – serie televisiva statunitense del 2006
 Runaway – miniserie televisiva britannica del 2009
 Runaway – cortometraggio del 2017 diretto da Sylvia Saether

Videogiochi 
 Runaway – serie di videogiochi

Pagine correlate 
 The Runaways
 The Runaway
 Runaways